Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 – zawody bokserskie, które odbyły się w ramach letnich igrzysk olimpijskich w Londynie w 1948 r. 

Zawody odbyły się w dniach od 7 do 13 sierpnia 1948. Wystartowało 205 bokserów z 39 krajów.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne